Lake McDonald ist der Name folgender Seen:

 Lake McDonald, ehemaliger Name des Lake Austin, Texas, Vereinigte Staaten
 Lake McDonald (Montana). Sees des Glacier National Parks, Montana, Vereinigte Staaten
 Lake McDonald (Saskatchewan), See in Saskatchewan, Kanada

Siehe auch:
 McDonald Lake